Stazione di Haren, stazione ferroviaria della città di Haren nei Paesi Bassi
 Stazione di Haren, stazione ferroviaria della città di Haren (Ems) in Germania
 Stazione di Haren, stazione ferroviaria del quartiere Haren di Bruxelles ii Belgio